Lefebvrea zenkeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Adolf Engler. Lefebvrea zenkeri ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
zenkeri